Corliss ist der Familienname folgender Personen:

 George Henry Corliss (1817–1888), US-amerikanischer Erfinder der Corliss-Dampfmaschine
 Jack Corliss (John B. Corliss), Ozeanograph
 Jeb Corliss (* 1976), US-amerikanischer Extremsportler und Fernsehmoderator
 John Blaisdell Corliss (1851–1929), US-amerikanischer Politiker
 Richard Corliss (1944–2015), amerikanischer Filmkritiker
 William R. Corliss (1926–2011), US-amerikanischer Physiker und Sachbuchautor

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Corliss (Pennsylvania)
 Corliss Township (Minnesota)

Orte in Nordirland:
 Ráth von Corliss

Sonstiges:
 Corliss Steam Engine Company, ehemaliger US-amerikanischer Hersteller von Dampfmaschinen
 Corliss-Dampfmaschine, eine Dampfmaschine mit Rundschiebern als Steuerungsorgane

im NRHP der USA gelistete Objekte:
 Corliss Steam Engine, in Pawnee, Oklahoma, ID-Nr. 79002016
 Corliss-Carrington House, in Providence, Rhode Island, ID-Nr. 70000020